Ивот — топоним:

Населённые пункты 
 Ивот — посёлок городского типа в Дятьковском районе Брянской области
 Ивот (Ивоток) — бывшая деревня в Дятьковском районе Брянской области
 Ивот — бывший посёлок в Дубровском районе Брянской области
 Ивот — село в Шосткинском районе Сумской области (Украина)

Реки 
 Ивот (Ивотка) — река в Брянской области России и Сумской области Украины, левый приток Десны
 Ивот — река в Дубровском районе Брянской области, правый приток Десны
 Ивот (Ивоток) — река в Дятьковском районе Брянской области, левый приток Ветьмы